Sezon 1994/1995 był 56. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Sezon rozpoczął się 27 sierpnia 1994, a zakończył 27 maja 1995. Tytułu nie obroniła drużyna Teuta Durrës. Nowym mistrzem Albanii został zespół SK Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Arben Shehu, który w barwach klubu Shqiponja Gjirokastër strzelił 21 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

1994 w piłce nożnej
1995 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii